De participatiesamenleving, een model voor de samenleving waarbij burgers zelfredzaam zijn en minder afhankelijk zijn van de overheid
 Een investeringsmaatschappij, een (al dan niet commercieel) bedrijf dat andere bedrijven financiert door daar een aandeel in te nemen en zich doorgaans ook actief met het beleid van dat bedrijf bemoeit.
 Private equity
 Durfkapitaal
 Regionale investeringsmaatschappij
 Een holdingmaatschappij waarin bijvoorbeeld een overheid haar staatsdeelnemingen onderbrengt, zoals in België de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de deelnemingen in voormalige staatsbedrijven beheert.